Woodside kan syfta på:

Woodside Petroleum – ett australiskt företag

Geografi

Australien 

 Woodside (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Storbritannien 

 Woodside (Perth and Kinross), ort, Skottland, 
 Woodside, Cumbria, parish, England, 
 Woodside, London, en stadsdel i Croydon, South London
 Woodside, Northumberland, parish
 Woodside, Bracknell Forest, en ort i Winkfield, Bracknell Forest, Berkshire, England
 Woodside, Dudley, ett område i Dudley, West Midlands

USA 

 Woodside, Delaware, ort, Kent County, 
 Woodside, Pennsylvania, ort, Bucks County, 
 Woodside, Kalifornien, ort, San Mateo County, 
 Woodside, Queens, New York, en stadsdel i Queens, New York City